Adamsgraben ust ein Gewässername:

 Adamsgraben (Fuhsekanal), linker Zufluss des Fuhsekanals (zur Aller) nahe bei Hambühren, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Adamsgraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Adamsgraben (Schronbach), rechter Zufluss des Schronbachs nach der Unteren Schronbachalm, Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern